Friedrich von Pfalz ist der Name folgender Personen:
 Friedrich Ludwig von Pfalz-Zweibrücken-Landsberg (1619–1681), Herzog von Pfalz-Landsberg, siehe Friedrich Ludwig (Pfalz-Zweibrücken-Landsberg)
 Friedrich Kasimir von Pfalz-Landsberg (1585–1645), Herzog von Pfalz-Landsberg und Begründer einer Nebenlinie der Wittelsbacher, siehe Friedrich Kasimir (Pfalz-Zweibrücken-Landsberg)
 Friedrich von Pfalz-Vohenstrauß-Parkstein (1557–1597), Erbe der Herrschaft über das Pflegeamt Flossenbürg, siehe Friedrich (Pfalz-Zweibrücken-Vohenstrauß-Parkstein)